Desa Cikasungka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikasungka (administrativ by i Indonesien, lat -6,33, long 106,43), Jawa Barat, 
 Desa Cikasungka (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 107,82), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar